Okręty US Navy o nazwie USS  "Paul Jones", pochodzącej od Johna Paula Jonesa:
 Pierwszy "Paul Jones" był bocznokołowym parowcem, który został zwodowany w 1862, wszedł do służby w tym samym roku i został wycofany w 1867.
 Drugi "Paul Jones" (DD–10) był niszczycielem typu Bainbridge, który był w służbie w latach 1902 - 1919.
 Trzeci "Paul Jones" (DD-230) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1921 - 1945.

Zobacz też 
USS "John Paul Jones" i USS "Paul Jones, Jr."

Paul Jones